Змагання з десятиборства серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо проходили 4-5 серпня 2021 на Японському національному стадіоні.

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Результати 

Олімпійські змагання десятиборців виграв канадієць Даміан Ворнер з новим олімпійським рекордом.

Відео

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Сторінка дисципліни змагань на сайті Міжнародного олімпійського комітета  
  

Чоловіки
Чоловіки